Gnom eller Gnome som regel en form for lille skabning, der findes flere af dem:
 Gnom - elementarånd fra mytologi og folketro.
 Gnome fra Dungeons & Dragons
 Gnome fra World of Warcraft